You Young, kor. 유영 You Young (ur. 27 maja 2004 w Seulu) – południowokoreańska łyżwiarka figurowa, startująca w konkurencji solistek. Uczestniczka igrzysk olimpijskich (2022), wicemistrzyni czterech kontynentów (2020), mistrzyni zimowych igrzysk olimpijskich młodzieży (2020), medalistka zawodów cyklu Grand Prix oraz Challenger Series, 5-krotna mistrzyni Korei Południowej (2016, 2018-2020, 2022).

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 

Południowokoreańscy łyżwiarze figurowi
Południowokoreańscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Ludzie urodzeni w Seulu
Urodzeni w 2004